„Hatsukaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Hatsukaze” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej
 „Hatsukaze” (CL-73) – kuter patrolowy typu Suzukaze z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów